Комба́ров — фамилия. Известные носители:

 Комбаров, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — российский футболист, брат-близнец Кирилла Комбарова.
 Комбаров, Егор Игнатьевич (1910—1943) — Герой Советского Союза (посмертно), сержант.
 Комбаров, Григорий Ермолаевич (1912—1960) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Комбаров, Кирилл Владимирович (род. 1987) — российский футболист, брат-близнец Дмитрия Комбарова.